Gotzkowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Gotzkowsky, Germanist
 Johann Ernst Gotzkowsky (1710–1775), Berliner Unternehmer